Буксар:

 Буксар — город в индийском штате Бихар.
 Буксар — округ в индийском штате Бихар.